Фаиз

 аль-Фаиз Бинасруллах (1149—1160) — тринадцатый халиф Фатимидского халифата, правивший с 1154 по 1160 год.
  — представитель княжества Банганапалле на территории Ченчелимала.
  — летописец при дворе Хабиба Улла Хана.
  (1883—1968) — чиновник турецкого правительства.
  — пожилой афганец, который был заключённым Гуантанамо.
  (1946—1986) — основатель Организации освобождения Афганистана.
 Фаиз, Фаиз Ахмад (1911—1984) — пакистанский поэт на урду и деятель революционного движения в Пакистане.

См. также 
 Фаизов